Ле́фтер Кючюкандоня́дис (), при рождении Лефте́рис Антониа́дис (; ) — турецкий футболист, нападающий, участник Олимпийских игр 1948 года, чемпионата мира 1954 года.

Биография 
Лефтер родился в семье рыбака и портнихи. Его родители были греками. Имел 10 братьев и сестёр. Он рос в Стамбуле и начал играть в футбол в местном клубе «Таксим».

Похоронен на греческом православном кладбище на Бююкаде.

Карьера

Клубная 
Играя за «Таксим», Лефтер стремительно прогрессировал. В 1947 году он уже играл достаточно хорошо, чтобы перейти в «Фенербахче». А в 1951 году он стал первым турецким футболистом, уехавшим играть за границу. Сезон 1951/1952 он провёл в Италии, выступая за «Фиорентину», а в 1952/1953 гг. уже играл за «Ниццу». Затем он вернулся в «Фенербахче» и в первый же сезон после возвращения стал лучшим бомбардиром турецкой суперлиги. Позже он выиграл три чемпионских титула в составе клуба: в 1959, 1961 и 1964 гг. За 615 матчей, проведённых за всю свою карьеру в составе «Фенербахче», Лефтер забил 423 гола, став настоящей легендой клуба. После завершения футбольной карьеры в Турции, Лефтер один сезон выступал за греческий «АЕК». Он успел лишь 5 раз выйти на поле в составе новой команды, прежде чем травма, полученная им в матче с «Ираклисом» вынудила Лефтера окончательно завершить игровую карьеру.

В сборной 
Лефтер Кючюкандонядис дебютировал в национальной команде в апреле 1948 года в товарищеском матче против сборной Греции, в котором отметился забитым голом. В августе того же года он принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. Уверенно обыграв Китай в первом матче, турецкая команда затем споткнулась на югославах.

В отборочном матче к чемпионату мира 1950 Лефтер забил гол в ворота Сирии, однако впоследствии Турция снялась с соревнований, несмотря на то, что уже вышла в финальную часть турнира.

На чемпионат мира 1954 турецкую сборную вывел успех в трёхматчевом противостоянии с испанцами. По разу выиграв дома и сыграв вничью на нейтральном поле, команды доверились воле жребия, который благоволил сборной Турции. В играх финального турнира Лефтер забил 2 мяча: один в ворота Южной Кореи, а другой — сборной ФРГ. Несмотря на это выйти из группы туркам не удалось.

После чемпионата мира в Швейцарии Лефтер ещё не один год играл за сборную. Он участвовал во многих товарищеских матчах, в отборочных играх к чемпионату Европы 1960 года и к чемпионату мира 1962. Всего за карьеру Лефтер провёл 46 матчей за сборную, забил 21 мяч.

Итого: 46 матчей / 21 гол; 17 побед, 9 ничьих, 20 поражений.

Тренерская 
По окончании игровой карьеры Лефтер работал тренером. Сменил шесть различных команд. Работал преимущественно с турецкими клубами.

Умер 13 января 2012 года.

Достижения 
 «Фенербахче»
 Чемпион Турции: 1959, 1960/61, 1963/64

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Суперспорт Юнайтед»
Тренеры ФК «Самсунспор»
Тренеры ФК «Ордуспор»
Тренеры ФК «Мерсин Идманюрду»
Тренеры ФК «Болуспор»
Тренеры ФК «Сивасспор»
Тренеры ФК «Эгалео»
Похороненные на Бююкаде